A 2019-es skandináv TCR-bajnokság a skandináv túraautó-bajnokság kilencedik évada volt. Ez volt a harmadik szezon, amely a TCR szabályrendszeren alapult. A bajnokság május 3-án vette kezdetét a Ring Knutstorp versenypályán és október 5-én ért véget a Mantorp Park aszfaltcsíkján. A bajnokságot Robert Dahlgren nyerte meg. A Brink Motorsport alakulata megnyerte a csapatok számára kiírt bajnokságot.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár
A 2019-es versenynaptár fordulóit Svédországban és Dániában rendezték meg.

Összefoglaló

A bajnokság végeredménye

Pontrendszer
Időmérő edzés:

Versenyek:

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A skandináv TCR bajnokság hivatalos weboldala 

Skandinávia